Ovaj je popis švedskih vladara po kronološkom redom čija je povjesnost dokazana. Ovdje nisu navedeni Mitski kraljevi Švedske.

Dinastija Yngling

Dinastija Stenkil

Sverkerova i Erikova kuća

Dinastija Folkung

Mecklenburgovci

Kalmarska unija

Namjesnici

Dinastija Vasa

Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg, sporedna linija Wittelsbachovaca

Dinastija Hessen-Kassel

Dinastija Holstein-Gottorp

Dinastija Bernadotte  

Švedski vladari